André Diamant ist der Name folgender Personen:

*André Diamant (Schachspieler) (* 1990), brasilianischer Schachspieler
André Diamant, auch Andre Dymond, französischer Schlagzeuger und Klang-Performancekünstler, der als Duracell auftritt